Amerikai Egyesült Államok
Hagan (Georgia)
Hagan (Minnesota)
Hagan (Új-Mexikó)
Hagan (Virginia)

Egyéb
Hagan (családnév)